Il gruppo della jahnsite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della jahnsite 
 Jahnsite-(CaMnFe)
 Jahnsite-(CaMnMg)
 Jahnsite-(CaMnMn)
 Jahnsite-(MnMnMn)
 Keckite
 Rittmannite
 Whiteite-(CaFeMg)
 Whiteite-(CaMnMg)
 Whiteite-(MnFeMg)

Note 

Jahnsite